Огарёвка — название населённых пунктов в России:

 Огарёвка — деревня в Чамзинском районе Мордовии.
 Огарёвка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Огарёвка — село в Малосердобинском районе Пензенской области.
 Огарёвка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Огарёвка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Огарёвка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области, упразднена в 1991 г.
 Огарёвка — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Огарёвка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Огарёвка — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.

См. также 

 Огарёво